Amid har flere betydninger:
 Amid – er et alternativt navn på Diyarbakır, en by i Tyrkiet.
 Amid (persisk: اميد) kan også henvise til:
 Amid (Nord Khorasan, Iran)
 Amid (Vest Aserbajdsjan, Iran)
 Amid – er en kemisk betegnelse
 Amid (stoftype) – er en stoftype i organisk kemi
 Amid (funktionel gruppe) – er en funktionel gruppe i organiske forbindelser